

Премии

Международные 
 Нобелевская премия по литературе — Бьёрнстьерне Бьёрнсон — «За благородную высокую поэзию, которая отличалась свежестью вдохновения и редкой чистотой духа, а также за эпический и драматический талант».

Франция 
 Гонкуровская премия — Джон-Антуан Но, «Враждебная сила».

Книги 
 «Жизнь Бетховена» — книга Ромена Роллана.
 «Народный театр» — книга Ромена Роллана.
 «Человек» — поэма в прозе Максима Горького.

Романы 
 «Путешествие стипендиатов» — роман Жюля Верна.
«Ходоки из Ания» — роман эстонского писателя Эдуарда Вильде.

Повести 
 «Жизнь Василия Фивейского» — повесть Леонида Андреева.
«Разрушенное гнездо» — повесть Рабиндраната Тагора.

Малая проза 
 «Невеста» — рассказ Антона Чехова.

Пьесы 
 «Вишнёвый сад» — пьеса Антона Чехова.
 «Власть денег» — пьеса Октава Мирбо.
 «Настанет время» — пьеса Ромена Роллана.
 «Чудо святого Антония» — пьеса Мориса Метерлинка.

Поэзия 
 «Будем как солнце. Книга символов» — книга стихов К. Бальмонта.
«Пленник», «Вавилонский плен» —поэмы Леси Украинки.

Родились 
 3 января — Александр Альфредович Бек, русский писатель (умер в 1972).
 9 января — Чиковани Симон Иванович, грузинский советский поэт, лауреат Сталинской премии (умер в1966).
 14 января — Виктор Павлович Кин (настоящая фамилия — Суровикин), писатель, журналист (Расстрелян в 1937).
 27 января — Сергей Александрович Бондарин, писатель (умер в 1978).
 28 января — Наталья Петровна Кончаловская, русская писательница, автор книг «Дар бесценный», «Кладовая памяти» (умерла в 1988).
 5 февраля — Эмиль Румер, гаитянский поэт, публицист (умер в 1988).
 13 февраля — Жорж Сименон, французский писатель, автор романов о комиссаре Мегре (умер в 1989).
 21 февраля — Раймон Кено, французский писатель, поэт, ээсеист (умер в 1976).
 22 февраля — Тудор Мушатеску, румынский писатель, поэт, драматург.
 24 февраля — Владимир Бартол (—), словенский писатель.
 3 марта — Анна Денисовна Неустроева,  якутская советская писательница, переводчик.
 5 марта — Наталья Львовна Забила (укр. Забіла Наталя Львівна), украинская поэтесса, прозаик, переводчица, редактор(умерла в 1985).
 9 марта — Ваге Рудольф Супратман, индонезийский композитор и поэт, автор слов и музыки государственного гимна Индонезии.
 10 марта — Сайгид Нухкадиевич Абдуллаев, дагестанский писатель, основатель даргинской прозы, лингвист (умер в 1952).
 14 марта — Махмуд Ахмед Сайид, арабский писатель (умер в 1937).
 17 марта — Юрий Петрович Дольд-Михайлик (настоящая фамилия — Михайлик), украинский писатель, сценарист.(умер в 1966).
 2 апреля — Фёдор Фёдорович Кнорре, русский писатель, драматург, атор книг «Капитан Крокус», «Солёный пёс» (умер в 1987).
 24 апреля — Николай Иванович Ладыгин, поэт-палиндромист, художник (умер в 1975).
 29 апреля — Пятрас Бабицкас (), литовский поэт, первый диктор литовского радио (умер в 1991).
 2 мая — Александр Дмитриевич Чуркин, поэт-песенник, автор песни «Вечер на рейде» (умер в 1971).
 7 мая — Николай Алексеевич Заболоцкий, русский поэт, переводчик (умер в 1958).
 13 мая — Райнхольд Шнайдер, немецкий писатель и историк культуры (умер в 1958).
 14 мая — Иосиф Павлович Уткин, русский поэт и журналист (погиб в 1944 г. в авиакатастрофе под Москвой).
 16 мая — Лев Николаевич Черноморцев, поэт (умер в 1974).
 27 мая — Елена Александровна Благинина, русская поэтесса, писала для детей (умерла в 1989).
 31 мая — Ярослав Иванович Родионов, поэт-песенник, драматург, переводчик (скончался по дороге в госпиталь в 1943).
 7 июня — Иван Андриянович Багмут (Іван Андріанович Багмут), украинский писатель, автор книг для детей, лауреат премии имени Леси Украинки, участник Великой отечественной войны (умер в 1975).
 10 июня — Йонас Грайчюнас (), литовский советский поэт и переводчик (умер в 1994)
 16 июня — Виссарион Михайлович Саянов (настоящая фамилия — Махлин), писатель, поэт, прозаик. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом фронтовой газеты «На страже Родины» (умер в 1959).
 17 июня — Михаил Аркадьевич Светлов (настоящая фамилия — Шейнкман), русский советский поэт, драматург, автор известных песен (умер в 1964).
 22 июня — Мария Павловна Прилежаева, прозаик. биограф., автор книг для детей и юношества (умерла в 1989).
 25 июня — Джордж Оруэлл (настоящее имя — Эрик Артур Блэр), английский писатель, эссеист, литературный критик (умер в 1950 г. от туберкулёза).
 9 июля — Борис Андреевич Губер, русский советский прозаик, поэт, критик. (расстрелян НКВД в 1937 г.).
 10 июля — Джон Уиндем, английский писатель-фантаст (умер в 1969).
 14 июля — Ирвинг Стоун (настоящая фамилия — Тенненбаум), американский писатель, один из основоположников биографического романа (умер в 1989).
 21 июля — Юльхя Юрьё, финский поэт, переводчик на финский язык (умер в 1956).
 19 августа — Оге Донс, датский писатель  (умер в 1993).
 23 августа — Серж Голон (настоящие имя и фамилия — Всеволод Сергеевич Голубинов, французский писатель (умер в 19720.
 24 августа — Николай Николаевич Панов, поэт, прозаик (умер в 1973).
 29 сентября — Борис Александрович Емельянов, русский советский писатель (умер в 1965).
 30 сентября — Надежда Васильевна Чертова, прозаик (умерла в 1989).
 9 октября — Илья Львович Френкель, советский поэт, публицист, автор песни «Давай, закурим…», переводчик, корреспондент фронтовой газеты в годы Великой отечественной войны (умер в 1994).
 11 октября — Вячеслав Николаевич Афанасьев, поэт (погиб в 1943 г. при освобождении Смоленска).
 17 октября — Натаниэл Уэст (настоящие имя и фамилия — Натан Вайнстайн), американский писатель (погиб в автомобильной катастрофе в 1940).
 25 октября — Юрий Григорьевич Лаптев, писатель (умер в 1984).
 28 октября — Ивлин Во, английский писатель (умер в 1966).
 1 ноября — Александр Ефимович Ойслендер, поэт, военный корреспондент, автор песни «Тельняшка» (умер в 1963).
 6 ноября — Афанасий Лазаревич Коптёлов, русский советский писатель, исследователь литературы народов Сибири (умер в 1990).
 10 ноября — Терень Масенко, украинский советский поэт и писатель.
 12 ноября — Николай Александрович Орлов, поэт (умер в 1999).
 24 ноября — Степан Павлович Злобин, русский советский писатель, мастер исторической прозы (умер в 1965).
 28 ноября — Адель Кутуй, известный татарский писатель, поэт и драматург, участник обороны Сталинграда (умер в 1945).
 17 декабря — Колдуэлл Эрскин Престон, американский писатель (умер в 1987).
 18 декабря — Роман Завадович, украинский писатель, поэт, журналист, редактор, культурно-образовательный деятель.

Скончались 
 22 января – Августус Джон Катберт Гер, английский писатель (род. в 1834).
 11 марта — Александр Васильевич Сухово-Кобылин, русский драматург (родился в 1817).
 30 марта — Евгений Львович Марков, русский писатель, критик, этнограф (родился в 1835).
 20 мая — Константин Михайлович Станюкович, русский писатель (родился в 1843).
 11 июля — Уильям Эрнст Хенли, английский поэт, критик, издатель (родился в 1849).
 10 октября — Валерия Моржковская, польская писательница, поэтесса, публицист
 12 октября –  Ондрей Милослав Белла, словацкий поэт
 30 октября — Одзаки Коё (настоящее имя — Токутаро), японский писатель, глава школы романтиков (родился в 1867).

Примечания

Литература 
Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности. Сборник документов. - Казань, 1997, стр. 458-465. (Спецсообщение Ягоде о контрреволюционной группе писателей. 25 декабря 1935 г.)